Халас — венгерская фамилия ( «рыбак»). Известные носители:
 Халас, Джордж (1895—1983) — бывший игрок в американский футбол, тренер и владелец команды Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
 Халас, Дьюла (более известен как Брассай; 1899—1984) — венгерский и французский фотограф, художник и скульптор.
 Халас, Игнац — венгерский лингвист.
 Халас, Ласло (1905—2001) — американский дирижёр венгерского происхождения.